Эри:

Топоним 
 Эри — город в штате Пенсильвания (США).
 Эри — озеро в Канаде и США.
 Эри — канал в США, штат Нью-Йорк.
 Эри — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.

Персоналии 
 Камэи, Эри — японский идол, певица, участница поп-группы Morning Musume.
 Эри Акира — японская порноактриса.
 Эри, Ганс Якоб (1782—1868) — швейцарский художник.
 Эри, Ив (род. 1987) — лихтенштейнский футболист, защитник.
 Эри Шо, Херберт Кеннет (1902—1985) — британский биолог, ботаник.

Другое 
 Эри — племя североамериканских индейцев.
 Эри СиВулвз — профессиональный бейсбольный клуб.

См. также 
 Эйри
 Эрри (значения)

Японские женские имена
Страницы значений:Тёзки